

Patronyme 

 Alfonzo McKinnie (1992-), joueur de basket-ball américain ; 
 Bryant McKinnie (1979-), joueur américain de football américain ;
 Burt McKinnie (1879-1946), golfeur américain.

Patronyme américain